Pong:

 Pong (приставка) — домашняя игровая приставка (1975—1977) производства Atari.
 Pong (игра) — игра (1972—1983) компании Atari для игровых автоматов, приставок и персональных компьютеров.
 Игровая система Pong-типа — тип игровых приставок, получивший название по имени консоли Atari.